Wimmel ist der Familienname folgender Personen:

Carl Ludwig Wimmel (1786–1845), deutscher Architekt
Walter Wimmel (1922–2016), deutscher klassischer Philologe